Schömitz bezeichnet

 die Gemeinde Šemnice, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 die Gemeinde Šumice, Okres Brno-venkov, Tschechien